Manon Lescaut, roman français de l'abbé Prévost, paru en 1753
Manon Lescaut, opéra de Giacomo Puccini, adapté de l'œuvre de l'abbé Prévost
Manon Lescaut, ballet de Jean-Pierre Aumer, adapté de l'œuvre de l'abbé Prévost
Julie Lescaut, série télévisée française en 101 épisodes diffusée de janvier 1992 à janvier 2014.

Voir aussi